Der Name Binzberg bezeichnet mehrere Örtlichkeiten in der Schweiz:
Den Binzberg bei Burgdorf im Schweizer Kanton Bern.
Eine Gegend am Pass zwischen Court im Amtsbezirk Moutier des Kantons Bern und Gänsbrunnen im Bezirk Thal des Kantons Solothurn.
den Binnzberg im Schärlig in der Entlebucher Gemeinde Marbach im Kanton Luzern. 
Siehe auch:
 Binsberg
 Binzburg